Kurzmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kurzmeyer (* 1935), Schweizer Politiker (FDP)
 Werner Kurzmeyer (1903–1997), Schweizer Politiker (LPL/FDP)

Siehe auch:
 Karl Kurzmayer (1901–1972), österreichischer Kameramann